CCTV steht für:
 Closed Circuit Television, englische Bezeichnung für Videoüberwachung
 China Central Television, das chinesische Staatsfernsehen
 CCTV-1, wichtigster Sender der China-Central-Television-Gruppe
 CCTV-5, chinesischer Fernsehsender
 CCTV-9, siehe CGTN (China Global Television Network)
 CCTV-9 (CGTN Dokumentary), chinesisches Fernsehprogramm

Siehe auch:
 CCTV-Frühlingsfest-Gala

Abkürzung